Höllhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Höllhuber (1919–2008), österreichischer Regional- und Heimatforscher
 Dietrich Höllhuber (1944–2014), deutscher Reiseschriftsteller